Драк — українське прізвище.
 Драк Абрам Матвійович (1925—2002) — український мистецтвознавець, музеєзнавець.
 Драк Антоній — цісарсько-королівський староміський повітовий староста.
 Драк Ігор (26.10.1962, Ходорів — 26.10.2015, Львів) — діяч об'єднання українських письменників, художників, культурологів, філософів «Орден Чину Ідіотів».
 Драк Матвій Ілліч (1887, Вінниця — 1963, Київ) — український художник, заслужений художник УРСР.
 Драк Микола Мар'янович (1929, Колоколин — 2011, Львів) — український історик, громадський діяч, депутат Львівської обласної ради I скликання.
 Драк Тарас — український музикант.
 Драк Юліуш — старший радник міської скарбниці, кавалер ордену Франца Йосифа. Мешкав у Львові. Випускник Перемиської цісарсько-королівської гімназії.

Примітки 

Українські прізвища